MHS ist eine Abkürzung für:

 Air Memphis, ICAO-Code der Fluglinie
 Message Handling System, ein E-Mail-System auf Basis des OSI-Modell, siehe X.400
 Minden-Herforder-Verkehrs-Service GmbH, eine ehemalige Servicegesellschaft im  Verkehrsverbund OWL Verkehr
 Master of Health Science, ein Master-Abschluss in Gesundheitswissenschaften
 Mädchenhauptschule, Schule für Mädchen in geschlechtergetrenntem Unterricht
 Musikhauptschule, Schule mit Schwerpunkt Musik
 Märkischer Heimatschutz, ein ehemaliges brandenburgische Kameradschaftsnetzwerk
 Malignant hyperthermia susceptibility, Veranlagung für maligne Hyperthermie
 MHS (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Monument historique, Monuments Historiques et Sites, Frankreich
 Matra Harris Semiconductors, ein 1979 gegründetes und später von Atmel übernommenes Joint Venture zwischen Matra und Harris Semiconductor
 Massachusetts Historical Society, Geschichtsverein in Boston
 MHS Aviation, eine deutsche Charterfluggesellschaft
 Mietshäuser Syndikat, deutsche kooperativ und nicht-kommerziell organisierte Beteiligungsgesellschaft zum gemeinschaftlichen Erwerb von Häusern.

MHS